KNP steht für:

 Kampfstoffnachweispapier, Soldatensprache der Schweizer Armee
 Khmer-National-Partei, bis 1998 Name für die Sam-Rainsy-Partei
 Killarney-Nationalpark
 Kurzform für Klik & Play
 Kleinbahn Neustadt-Prüssau (Lauenburger Bahnen)
 Abkürzung für Knotenpunkt
 Kongres Nowej Prawicy (Kongress der Neuen Rechten), eine politische Partei in Polen 
 Krüger National Park (Südafrika) Kruger-Nationalpark

KNP